Инноченти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Инноченти, Антонио (1915—2008) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат.
 Инноченти, Марко (род. 1978) — итальянский стрелок, специализирующийся в дисциплине дубль-трап.